Галли да Бибьена () — семья итальянских декораторов и архитекторов XVI–XVIII веков.

 Джованни Мария Галли (Giovanni Maria Galli da Bibiena, 1625–1665) — отец Фердинандо да Бибьены и Франческо Галли да Бибьены, а также дочери Марии Орианы Галли да Бибьены.

Фердинандо да Бибьена (Фердинандо Галли да Бибьена, 1657–1743) — итальянский театральный декоратор.
Мария Ориана Галли да Бибьена (1656–1749), живописец-портретист.
Франческо Галли Бибьена (1659–1739), итальянский архитектор и театральный декоратор.

Внуки Джованни Мария Галли (сыновья Фердинандо Бибьены) 

 Алессандро Галли Бибьена (1686–1748), архитектор и художник XVIII века.
 Джузеппе Галли Бибьена (1696–1757) — итальянский художник и декоратор XVIII века.
Антонио Галли Бибьена (1700–1774), итальянский архитектор XVIII века.

Правнук Джованни Марии Галли 
Джованни Карло Галли-Бибьена (1717–1760), —  архитектор-декоратор, сын Джузеппе Галли Бибьены.

См. также 
 Торелли
 Беллотти
 Кастильоне

Примечания 

Архитекторы Италии
художники Италии